Шелалейка — название населённых пунктов в России:
 Шелалейка — село в Белинском районе Пензенской области.
 Шелалейка — посёлок в Тамалинском районе Пензенской области, упразднён в 2006 г.